Авуан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Авуан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн